Dans la mythologie grecque, Idmon est un devin compté parmi les Argonautes.
 Idmon est un genre de papillon de la sous-famille des Hesperiinae.